Sansoni – casa editrice con sede a Firenze

Persone 
 Anselmo Evangelista Sansoni – vescovo cattolico italiano
 Giulio Cesare Sansoni – editore italiano, fondatore dell'omonima casa editrice
 Gino Sansoni – editore italiano
 Marta Sansoni – designer italiana
 Guglielmo Sansoni, detto Tato – artista italiano
 Sébastien Sansoni – calciatore francese
 Sansoni II – calciatore italiano
 Sansoni III – calciatore italiano
 Sansoni IV – calciatore italiano
 Sansoni V – calciatore italiano

Pagine correlate 
Sanson
Sansone (disambigua)